Ines steht für:
 Ines (Vorname), ein weiblicher Vorname

Ines ist der Familienname folgender Personen:
 Sarah Ines (* 1970), deutsche Autorin und Sängerin

INES steht für:
 Initiative Energien Speichern, deutscher Interessenverband
 International Nuclear Event Scale, die Internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse

Siehe auch:
 Santa Inês
 Santa Inés
 Inez (Begriffsklärung)

Abkürzung